Frieda Gijbels, Belgisch politica
 Mathieu Gijbels, Belgisch voetballer

Zie ook 
 Geybels (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam